Андрей Павловский:
 Павловский, Андрей Михайлович (род. 1965) — украинский политический деятель.
 Павловский, Андрей Ростиславович (род. 1962) — российский художник, дизайнер.
 Павловский, Андрей Фёдорович (1789—1857) — ректор Харьковского университета.